El salar Aguas Calientes puede referirse a uno de los siguientes 4 salares en la Región de Antofagasta, Chile:
 Salar Aguas Calientes I ubicado sobre el paralelo 23°10';
 Salar Aguas Calientes II ubicado sobre el paralelo 23°30';
 Salar Aguas Calientes III ubicado casi sobre el paralelo 24°;
 Salar Aguas Calientes IV ubicado sobre el paralelo 25°';